Pueblonuevo puede referirse a:

Andalucía 
Peñarroya-Pueblonuevo
Pueblonuevo (Granada)

Castilla-La Mancha 
Pueblonuevo del Bullaque

Cataluña 
Pueblo Nuevo, barrio de Barcelona

Extremadura 
Pueblonuevo de Miramontes
Pueblonuevo del Guadiana